Heron bzw. Héron steht für:
 Héron, belgische Gemeinde in der Provinz Lüttich
 Héron (Andelle), Fluss in Frankreich, Region Normandie
 Heron-Gruppe, österreichischer Maschinenhersteller
 Heron (Mondkrater), ein Einschlagskrater auf dem Mond
 Heron (Name), ein altgriechischer Männername
 Heron-Passage, Meerenge in der Gruppe der Willis-Inseln im Südatlantik
 Heron-Verfahren, ein Näherungsverfahren für Quadratwurzeln
 Heron Verlagsgesellschaft, ein Tarnunternehmen im Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz
 im Englischen für den Reiher

Heron oder Héron sind Namen folgender Personen:
 Heron von Alexandria († nach 62), griechischer Mathematiker und Ingenieur
 Alexander Heron (1884–1971), britischer Geologe
 Antoine-Marie Héron de Villefosse (1774–1852), französischer Bergingenieur
 Blake Heron (1982–2017), US-amerikanischer Schauspieler und ehemaliger Kinderdarsteller
 Gil Scott-Heron (1949–2011), US-amerikanischer Musiker und Dichter
 John Heron-Maxwell, 4. Baronet (1772–1830), britischer Adliger und Generalleutnant
 Joyce Heron (* 1964), britische Judoka
 Julia Heron (1897–1977), US-amerikanische Szenenbildnerin
 William Tyrell of Heron († 1471), englischer Ritter

Heron steht für folgende Fahrzeughersteller und Produkte:
 Heron (Automarke), eine britische Automobilmarke
 Heron Developments, ehemaliger neuseeländischer Automobilhersteller
 Heron Motor, einen britischen Automobilhersteller
 Heron Plastics, einen britischen Hersteller von Automobilen und Kunststofferzeugnissen
 De Havilland DH.114 Heron, ein Verkehrsflugzeug
 IAI Heron, eine Aufklärungsdrohne der israelischen Luftstreitkräfte
 Heron, ein Amphibienflugzeug der Ernst Heinkel Flugzeugwerke, siehe Heinkel HE 57

Die folgenden Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Heron: 
 USS Heron (AM-10), ein Minenabwehrschiff der Lapwing-Klasse, in Dienst von 1918 bis 1946
 USS Heron (AMS-18), ein Minenabwehrschiff der YMS-1-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1946
 USS Heron (MHC-52), ein Minenabwehrschiff der Osprey-Klasse, in Dienst von 1994 bis 2007

Heron oder Héron bezeichnet folgende Inseln:
 Heron Island (Australien), Insel im Great Barrier Reef
 Heron Island (New Brunswick), Insel in der Chaleur-Bucht, Neubraunschweig, Kanada
 Île aux Hérons (engl. Heron Island), Insel im Sankt-Lorenz-Strom bei Montreal, Québec, Kanada
 Île Héron, Insel in der Loire bei Saint-Sébastien-sur-Loire, Frankreich

Siehe auch:
 Heroon
 Herron
 Helmholtz-Zentrum Hereon, Forschungseinrichtung